Кубок Колумбии по футболу 2008 годов, официально Кубок Postobón 2008 года по названию главного спонсора, — 7-й розыгрыш Кубка Колумбии, соревнования для профессиональных клубов DIMAYOR. Розыгрыш Кубка Колумбии возобновился после 19-летнего перерыва. Он начался 12 марта и закончился 19 ноября 2008 года. Победитель получил право представлять Колумбию в Южноамериканском кубке 2009.

Формат 
В турнире приняло участие 36 команд. На первой фазе соревнования они были разделены на 6 групп по 6 клубов по географическому принципу. Команды играли каждый с каждым по два матча (дома и в гостях), в следующую фазу выходили команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах. Вторая фаза начиналась с 1/8 финала и далее шли игры на выбывание с двухматчевыми сериями, в 1/2 финала выходили 3 победителя и одна лучшая из проигравших четвертьфиналов.

Первая фаза

Группа A 
Группа состояла из команд Атлантического регионов.

Источник:

Группа B 
Группа состояла из команд департаментов Антьокия и Рисаральда.

Источник:

Группа C 
Группа состояла из команд северо-восточного региона Колумбии.

Источник:

Группа D 
Группа состояла из команд столичного округа Боготы.

Источник:

Группа E 
Группа состояла из команд Тихоокеанского региона.

Источник:

Группа F 
Группа представляет Центрально-Западный регион.

Источник:

Вторая фаза

1/8 финала 
Матчи начались 27 августа и закончились 3 сентября.

|}

1/4 финала 
Матчи начались 17 сентября и закончились 1 октября.

|}

1/2 финала 
Матчи прошли с 29 октября по 5 ноября.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 12 ноября, а ответный 19 ноября.

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт DIMAYOR
 Кубок Колумбии 2008 на RSSSF

Кубок Колумбии по футболу
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2008 году